Sinas ist:

 der griechische Nachname von Georg Simon von Sina (1783–1856), griechisch-österreichischer Unternehmer sowie dessen Sohnes Simon von Sina (1810–1876), Philanthrop und Astronom
 Sinas (Mondkrater), benannt nach Simon von Sina